Adviseur, iemand die advies geeft
 Advocaat (beroep)